Infogrames Entertainment SA (ou Infogrames, ou IESA) foi uma empresa francesa dedesenvolvimento, publicação e distribuição de jogos eletrônicos, fundada em 1983 por Bruno Bonnell e Christophe Sapet. A Infogrames Entertainment SA tornou-se Atari SA em 2009.

A Infogrames escolheu um tatu como logomarca publicitária pela perenidade desse animal, como explica Bruno Bonnell (em tradução livre): "Este dinossauro é nosso símbolo. O tatu sempre sobreviveu às mudanças em seu ambiente, desde o derretimento do gelo até as piores ondas de calor. Também queremos estar aqui daqui a milhões de anos "  . Este logotipo, fixado no início da empresa, é apresentado em 3D e em rotação em suas produções recentes.

Empresas extintas da França
Empresas de jogos eletrônicos extintas
Empresas extintas em 2003
Empresas fundadas em 1983
Publicadoras de jogos eletrônicos
Desenvolvedoras de jogos eletrônicos